Yallop ist der Familienname folgender Personen:

 David Yallop (1937–2018), britischer Autor
 Frank Yallop (* 1964), englisch-kanadischer Fußballspieler und -trainer
 Graham Yallop (* 1952), australischer Cricketspieler
 John Yallop (* 1949), britischer Ruderer
 Kirsty Yallop (* 1986), neuseeländische Fußballspielerin
 Tameka Yallop (* 1991), australische Fußballspielerin